1233 км, 1233-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1233 км — упразднённое в 2005 году поселение Истякского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан.

 1233 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 257829